Cleveland hace referencia a varios artículos:

Geología 
 Volcán Cleveland, en las islas Aleutianas, Alaska.

Lugares

Canadá 
 Cleveland (Quebec)

 Estados Unidos 
 Cleveland (Alabama)
 Cleveland (Carolina del Norte)
 Cleveland (Florida)
 Cleveland (Georgia)
 Cleveland (Illinois)
 Cleveland (Misisipi)
 Cleveland (Nueva York)
 Cleveland (Ohio)
 Cleveland (Oklahoma)
 Cleveland (Tennessee)
 Cleveland (Texas)
 Cleveland (Utah)
 Cleveland (Virginia)
 Cleveland (Washington)

 Inglaterra 
 Cleveland (Inglaterra)

Laudos 
 Laudo de Cleveland (1888), entre Costa Rica y Nicaragua.
 Laudo de Cleveland sobre Misiones, entre la Argentina y el Brasil.

Personas 
 John Cleveland, poeta inglés del siglo XVII.
 Grover Cleveland, Presidente de los Estados Unidos (1885–1889 y 1893–1897).

Televisión 
 Cleveland Brown, personaje ficticio de la serie Padre de familia y protagonista de la serie derivada The Cleveland Show.
 Cleveland, título hispanoamericano de la serie animada estadounidense The Cleveland Show.

Deporte 
 Cleveland Cavaliers, equipo de la NBA.